Édouard ou Edward Courtenay peut se référer à :

 Édouard Courtenay (v. 1357-1419),  comte de Devon ;
 Édouard Courtenay († 1509),  de Devon, important baron anglais, petit-neveu du précédent ;
 Édouard Courtenay (1526-1556),  de Devon, aristocrate anglais, arrière-petit-fils du précédent ;
 Edward Baldwin Courtenay (1836-1891),  de Devon.